Серге́й Анато́льевич Я́ковлев () — казахстанский велогонщик.

Карьера 
 Чемпион Казахстана 1997 и 2000 годов.

Чемпион Азии 1999 года. Вице-чемпион Азии 1999 года.

Участник двух Олимпиад.

Профессиональные команды 
 1999 — Besson Chaussures-Nippon Hodo
 2000 — Besson Chaussures
 2001 — Cantina Tollo-Acqua e Sapone
 2002—2003 — Team Telekom
 2004—2005 — T-Mobile Team
 2006—2007 Liberty Seguros-Würth
 22008 — Team Astana

Ссылки 
 
 
 
 
  
 

Велогонщики Казахстана
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года